The Tall Ships è il quarto album in studio del gruppo musicale britannico It Bites, pubblicato nel 2008.

Tracce

Collegamenti esterni